Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

Il titolo è stato vinto da Xenia Knoll e Aleksandra Krunić che hanno battuto in finale Tatjana Maria e Raluca Olaru per 6-3, 6-0.

Teste di serie 
La teste di serie numero uno hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Tatjana Maria /  Raluca Olaru (finale)
  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (quarti di finale)

  Annika Beck /  Johanna Larsson (primo turno)
  Xenia Knoll /  Aleksandra Krunić (Campionesse)

Wildcard 

  Ghita Benhadi /  Ons Jabeur (primo turno)

  Salma Charif /  Abir El Fahimi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016
WTA Tour 2016